Plaats in Indonesië
 Plosorejo (Kerjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Kismantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Banjarejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Matesih), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Pucakwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Randublatung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Gondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Plosorejo (Gampengrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Plosorejo (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java